Чорба — многозначный термин:

 Чорба — название молдавских, румынских, сербских, турецких, македонских и болгарских горячих густых национальных супов.

Персоналии 
 Чорба, Иван Фёдорович — полковник, командир Мариупольского 4-го гусарского полка в 1797—1798 годах.
 Чорба, Николай Иванович — георгиевский кавалер, генерал-майор, № 39, 6 июля 1774.
 Чорба, Пётр Фёдорович — надворный советник, предводитель Херсонского губернского дворянства в 1811—1814 годах.
 Чорба, Тома Феодосьевич — молдавский врач, организатор здравоохранения и общественный деятель.
 Чорба, Фёдор Арсеньевич — генерал-майор в корпусе Новороссийской и Азовской губерний, позже генерал-поручик.
 Чорба, Фёдор (род. 1946) — советский футболист.